Grzeszyn peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Grzeszyn, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Grzeszyn, un village de la voïvodie de Łódź